Дзензеле́вка () — село в Уманском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1736 человек. Почтовый индекс — 20141. Телефонный код — 4748.

Местный совет 
20141, Черкасская обл., Маньковский р-н, с. Дзензелевка

Ссылки 
 Дзензелевка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Маньковского района